Israfel o, en árabe Israfil, puede referirse a:

Israfil o Israfel, en la religión musulmana, el ángel que toca la trompeta del juicio final;
Israfel, obra de teatro del escritor argentino Abelardo Castillo; 
Israfel, un poema de Edgar Allan Poe; o a
Israfel uno de los ángeles del anime Neon Genesis Evangelion.